Александр Иванович (ок. 1379—1425) — великий князь Тверской (1425), сын Ивана Михайловича Тверского.
 Александр Иванович (ум. 1565) — удельный служилый князь Воротынский, боярин и воевода.
 Александр Иванович Брюхатый
 Александр Иванович Хохолок (умер до 1474) — удельный князь.